Neoreticulaphis  — род тлей из подсемейства  (Nipponaphidini). Эндемик Японии.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 0,8 мм. Тело черновато-коричневого цвета.
Питаются на растениях Quercus (Quercus gilva, Япония). Одно поколение в год. Близок к тлям родов Reticulaphis и Neothoracaphis
.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Эндемики Японии
Фауна Японии
Монотипические роды полужесткокрылых